Trädkaktusar (Pereskia) är ett suckulent släkte av kaktusväxter. Trädkaktusar ingår i familjen kaktusväxter.

Beskrivning
Trädkaktussläktet är bladrika buskar eller träd med mycket vedartad stam. I bladvecken sitter det taggar i par, och bladen är ettåriga, ibland något suckulenta och med varierande former. Bladen blir från 3,5 till 25 centimeter långa, är oftast elliptiska och avsmalnande mot en udd. Blomming sker på vår och sommar och då de öppnar sig helt visar sig endast en ståndare. De starkt doftande blommorna kan sitta ensamma eller i klasar, som blir en till sex centimeter breda. Färgen på blommorna är gula, orange eller rosa och de är 2,5 till 7 centimeter i diameter. Frukten är oftast klotformad, slät och den är 2,5 till 5 centimeter i diameter och gul då den är mogen. 

Det antas att kaktusar i allmänhet ursprungligen utvecklats från växter likanande Pereskia. Detta är de minst suckulenta medlemmarna i familjen Cactaceae.

Förekomst
Trädkaktussläktet hör huvudsakligen hemma i Västindien, Centralamerika och Sydamerika.

Kladogram
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor
Botanica •  (engelsk) •  (svensk)
IPNI • International Plant Names Index

Noter

Externa länkar 

Kaktusväxter